Dinasties musulmanes:
 Xaibànides (Shaybànides) o Banu Shayban, dinastia d'Armènia, Djazira, Diyar Rabia i Diyar Bakr al segle IX
 Xaibànides o Xibànides (Shibànides o Shaybànides), dinastia uzbek de l'Àsia Central segles XV i XVI.